

Medicina 
 Sindrome di Rubinstein-Taybi – malattia genetica

Musica 
 Rubinstein – gruppo musicale statunitense

Persone
 Akiba Rubinstein – giocatore di scacchi polacco
 Anton Rubinstein – pianista, compositore e direttore d'orchestra russo.
 Arthur Rubinstein – pianista polacco-statunitense.
 Gillian Rubinstein – scrittrice inglese
 Nikolaj Rubinstein – compositore
 Ida Lvovna Rubinstein – danzatrice russa
 Amnon Rubinstein – studioso, politico ed opinionista israeliano.
 Ariel Rubinstein – teorico della Teoria dei giochi presso Università di Tel Aviv e di New York.
 Dave Rubinstein – cantante della band Reagan Youth.
 Elyakim Rubinstein – diplomatico e politico israeliano, e precedentemente procuratore della repubblica di Israele.
 Gillian Rubinstein – australiana scrittrice di libri per bambini e per adulti, sotto lo pseudonimo Lian Hearn.
 Helena Rubinstein – importante imprenditrice nell'industria cosmetica e una delle donne più ricche del mondo.
 Ida Lvovna Rubinstein – ballerina di origine russa, parte de Balletti Russi di Parigi.
 John Rubinstein – attore, cantante e compositore, figlio del pianista Arthur Rubinstein.
 Jon Rubinstein – ingegnere elettronico strumentale ed informatico che ha partecipato alla creazione dell'iPod.
 J. Hyam Rubinstein – matematico, interessato principalmente in topologia.
 Louis Rubinstein – pattinatore canadese che ha vinto il primo campionato mondiale di Pattinaggio di figura a San Pietroburgo (Russia).
 Michael Rubinstein – matematico, interessato principalmente in Teoria dei numeri.
 Nikolai Grigoryevich Rubinstein – pianista e compositore russo, fratello più giovane di Anton Rubinstein
 Nikolai Leonidovich Rubinstein (1897-1963) – storico e professore sovietico.
 Dr. Pablo Rubinstein – medico cileno, tra i pionieri della conservazione ed utilizzo di cellule staminali ottenute da sangue del cordone ombelicale 
 Sergei Rubinstein (1889-1960) – psicologo e filosofo sovietico.
 Seymour I. Rubinstein – tra gli inventori del PC, prodotto dalla WordStar
 Robert A. Rubinstein – antropologo e professore alla Maxwell School of Syracuse University, noto per il suo lavoro di Forza di protezione delle Nazioni Unite e di antropologia medica.
 Yevgeniya Rubinstein (1891-?) – climatologo e professore sovietico.
 Zelda Rubinstein – attrice statunitense.

Pagine correlate
 Rubenstein
 Rubinštejn